Abraham de Vries (schilder) (1590 - ca. 1650), een Nederlandse schilder
 Abraham de Vries (dominee) (1773 - 1862), een Nederlandse dominee en lid van Teylers Eerste Genootschap
 Abraham de Vries (Jeronimozn.) (1817-1879), jurist
 Abraham H. de Vries (1937), een Zuid-Afrikaanse schrijver